3 miejscowości w Polsce: 
 Nieszawa – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim
 Nieszawa – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą 
 Nieszawa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina

Zobacz też: Nieszawka